Livada (Arad), een gemeente in het district Arad in Roemenië
Livada (Slavonski Brod), een plaats in de gemeente Slavonski Brod in de Kroatische provincie Brod-Posavina
Livada (Satu Mare), een stad in het Roemeense district Satu Mare
Livada Beiușului, een plaats in de gemeente Drăgănești in het Roemeense district Bihor